Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine (en francès i oficialment Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Altzai-Altzabeheti-Zunharreta al nord-oest, Etxebarre i Lexantzü-Zünharre a l'est i Larraine al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa